Botgorschek ist der Familienname folgender Personen:

 Caroline Botgorschek, verheiratete Caroline Feuchere (1815–1875), österreichische Opernsängerin (Alt).
 Franz Botgorschek (1812–1882), österreichischer Flötist